Matcherna i Grupp H i Världsmästerskapet i fotboll 2006 pågick från 14 till 23 juni 2006. 

Vinnaren av denna grupp, Spanien, mötte tvåan Frankrike från Grupp G i åttondelsfinalen, och tvåan från denna grupp, Ukraina, mötte vinnaren Schweiz från Grupp G i åttondelsfinalen.

Tabell

Spanien mot Ukraina

Tunisien mot Saudiarabien

Spanien mot Tunisien

Saudiarabien mot Ukraina

Saudiarabien mot Spanien

Ukraina mot Tunisien

Externa länkar 

 

Grupp H
Sportevenemang i Leipzig
Sportevenemang i München
Sportevenemang i Stuttgart
Sportevenemang i Hamburg
Sport i Kaiserslautern
Sportevenemang i Berlin
München under 2000-talet
Stuttgart under 2000-talet
Berlin under 2000-talet
Hamburg under 2000-talet